Amalfitano peut désigner :
 Roger Amalfitano (1955-), footballeur français, père de Morgan et Romain ;
 Morgan Amalfitano (1985-), footballeur français ;
 Romain Amalfitano (1989-), footballeur français.